Leifsson ist ein männlicher isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Leifs Sohn. Die weibliche Entsprechung ist Leifsdóttir (Leifs Tochter).

Namensträger 
 Guðgeir Leifsson (* 1951), isländischer Fußballspieler
 Johann Leifsson (* 1993), isländischer Eishockeyspieler
 Tómas Leifsson (* 1953), isländischer Skirennläufer

Einzelnachweise 

Patronym
Isländischer Personenname